Lilla Tallkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Tallkobben (vid Retais, Korpo), Åboland, 
 Lilla Tallkobben (vid Gyltö, Korpo), Åboland,

Se även
Tallkobben
Stora Tallkobben

Robotskapade Finlandförgreningar